Barcelona Open Banc Sabadell 2013 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 500 z cyklu Barcelona Open Banc Sabadell rozgrywany w dniach 22–28 kwietnia 2013 roku w Barcelonie na kortach ziemnych o puli nagród 1 708 875 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni 

|

|}

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2013 w tenisie ziemnym
2013
2013 w Hiszpanii